El término Jura puede referirse a:

 Jura, una cordillera de los Alpes que da su nombre a:
 Cantón del Jura en Suiza;
 Departamento del Jura en Francia;
 Queso del Jura.

 Jura, isla escocesa.

 Juramento:
 Jura de la Constitución, un acto ocurrido en Uruguay en 1830.

Enlaces externos